Miejscowości w USA:
 Edina – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Edina – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Knox